Willow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Willow Township (Arkansas)
 Willow Township (Cherokee County, Iowa)
 Willow Township (Crawford County, Iowa)
 Willow Township (Greene County, Iowa)
 Willow Township (Monona County, Iowa)
 Willow Township (Woodbury County, Iowa)
 Willow Township (Nebraska)
 Willow Township (North Dakota)
 Willow Township (Caddo County, Oklahoma)
 Willow Township (Greer County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Willow Creek Township
 Willow Lake Township
 Willow Springs Township